Le pinot gris, ou pinot-gris, désigne généralement un vin blanc fait à partir du raisin du cépage éponyme mais, selon le contexte, il peut désigner :

Un cépage 
 le pinot gris, une variation grise du cépage bourguignon pinot noir ;

Un vin 
 le pinot-gris d'Alsace, une dénomination de cépage au sein de l'appellation alsace fait exclusivement à partir de pinot gris ;
 un alsace grand cru pinot gris, une dénomination de cépage au sein d'une des 51 appellations alsace grand cru (par exemple le kirchberg-de-barr, le zinnkoepflé, etc.) fait exclusivement à partir de pinot gris.

Synonymes 
 Fromenteau gris, Beurrot, Tokay d'Alsace (France), Pinot griggio (Italie, Etats-Unis), Malvoisie (Suisse), Grauburgunder, Rülander (Allemagne).

Potentiel aromatique 
 Pour les vins blancs secs: abricot, poire, pêche, pomme, fruits exotiques, fruits secs, fleurs blanches, cannelle, cumin, miel.
 Pour les vins blancs doux: abricot, coing, fruits exotiques, miel, fumé, épices douces.